Spojení písmen C a P může mít různé významy:

CP 
 Child pornography, dětská pornografie
 Canadian Press, zpravodajská agentura
 IATA kód Canadian Airlines
 cenný papír
 Code page, kódová stránka či znaková sada
 Comboios de Portugal – portugalské státní dráhy.

c+p 
 copy paste – způsob editace na počítačích

Cp 
 v koordinační chemii zkratka cyklopentadienylového ligandu
 kopernicium (z latinského Copernicium) – navržená, ale neschválená značka chemického prvku (platná značka Cn)

cp 
 cp (Unix) – příkaz ke kopírování

Jiný zápis 
 Cp – index způsobilosti procesu neboli koeficient způsobilosti procesu, statistický parametr používaný v oboru stálého zlepšování jakosti

Podobné zkratky 
 CPU
 Čp.